Wäschegraben  ist der Name folgender Gewässer:

 Wäschegraben (Mühlgang), linker Zufluss des Mühlgangs bei Donnersdorf, Gemeinde Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Wäschegraben (Oberharzer Graben), einer der Oberharzer Gräben im Oberharz, Niedersachsen